NGC 3459 (другие обозначения — MCG -3-28-22, IRAS10522-1646, PGC 32782) — галактика в созвездии Чаши. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3459
Чаша (созвездие)